Saw může znamenat:

 Saw (film, 2003) – australský krátkometrážní hororový film z roku 2003, který režíroval James Wan,
 Saw (filmová série) – série celkem devíti filmů natočených mezi lety 2004–2021,
 Saw 2 – americký hororový film z roku 2005, který režíroval Darren Lynn Bousman,
 Saw 3 – americko-kanadský hororový film z roku 2006, který režíroval Darren Lynn Bousman,
 Saw 4 – americko-kanadský hororový film z roku 2007, který natočil režisér předchozích dvou dílů Darren Lynn Bousman,
 Saw 5 – americko-kanadský hororový film z roku 2008, který režíroval David Hackl,
 Saw 6 – americko-australsko-britsko-kanadský hororový film z roku 2009, který režíroval Kevin Greutert,
 Saw 7 – americko-kanadský hororový film z roku 2010, který režíroval Kevin Greutert,
 Saw: Hra o přežití – americko-australský hororový mysteriózní psychothriller z roku 2004 natočený režisérem Jamesem Wanem

Související články

Externí odkazy